Il singolare del Countrywide Classic 2001 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Michael Chang era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Pete Sampras.

Andre Agassi ha battuto in finale 6–4, 6–2 Sampras.

Teste di serie

  Gustavo Kuerten (semifinali)
  Marat Safin (secondo turno)
  Andre Agassi (campione)
  Pete Sampras (finale)

 Jan-Michael Gambill (quarti di finale)
 Carlos Moyá (primo turno)
 Magnus Norman (quarti di finale)
 Tommy Haas (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Countrywide Classic 2001
ATP Tour 2001